

Sigle 
 Global climate model – modello climatico globale
 Grand Corps Malade – poeta francese
 Greatest Common Multiple – defunta promozione giapponese di arti marziali miste

Codici 
 GCM – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale Owen Roberts delle Isole Cayman